Léonce Pingaud
Pierre-Philibert Pompée
Pierre Philibert de Blancheton

Voir aussi
Pierre Henri Philibert
Jean-Pierre Philibert